Sankt Pauli bzw. St. Pauli ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hamburg-St. Pauli, Stadtteil von Hamburg
 Flurbegriff der Südstadt (Flensburg)
 Lager St. Pauli, ein ehemaliges Zwangslager und späteres Flüchtlingslager in Flensburg
 St. Pauli (Kirchlinteln), Ort in der Gemeinde Kirchlinteln, Landkreis Verden, Niedersachsen

Gebäude:
 zahlreiche Kirchen des Hl. Apostel, siehe Paulskirche
 Klöster des Hl. Apostel, siehe Paulskloster
 St.-Pauli-Theater, Hamburg
 U-Bahnhof St. Pauli, Hamburg
 Theaterruine St. Pauli, Dresden
 St.-Pauli-Friedhof, Dresden

Vereine, Unternehmen, Marken:
 FC St. Pauli, Hamburger Fußballverein
 St. Pauli Bürgerverein von 1843, Hamburg
 Sängerschaft zu St. Pauli Jena
 Leipziger Universitäts-Sängerschaft zu St. Pauli in Mainz
 St. Pauli-Brauerei, Bremen
 St. Pauli Girl, eine Biermarke der Bremer Brauerei Beck’s
 Bavaria-St. Pauli-Brauerei, Hamburg

Schiffe:
 St. Pauli (Schiff, 1841), Bark, die 1842/43 deutsche Siedler nach Nelson in Neuseeland brachte
 St. Pauli (Schiff, 1953), war ein auf der Elbe fahrendes Passagierschiff, Personenfähre, und Freizeitschiff
 St. Pauli (Schiff, 1983), Frachter unter der Flagge von Gibraltar  (IMO:8214358)
 St. Pauli (Schiff, 1992), Frachter unter der Flagge der Marshall Islands (IMO:9014286)
 St. Pauli (Schiff, 1997), Fährschiff im Hamburger Hafen
 St. Pauli (Schiff, 2003), Öltanker unter der Flagge von Singapore (IMO:9253478)
 St. Pauli (Schiff, 2020), Tochterboot des Seenotrettungskreuzers Hamburg

Siehe auch:
 Sankt Paulidorf
 Sankt Pauli Bekehrung